Павел Александрович Соколов:
 Соколов, Павел Александрович (1883—1955) — русский офицер, участник Белого движения. 
 Соколов, Павел Александрович (род. 1974) — российский эстрадный певец и танцор.